Koena peut désigner :
Koena, une commune du département de Kantchari au Burkina Faso
Koena, une commune du département de Ouarkoye au Burkina Faso
Koena, une commune du département de Oury au Burkina Faso

Homonymie de localités